W Rumunii
 Lăcusteni – gmina w okręgu Vâlcea
 Lăcusteni – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Platonești
 Lăcusteni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Lăcusteni